Lüthgen ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Lüthgen (1882–1946), deutscher Kunsthistoriker
 Werner Lüthgen (1933–2017), deutscher Tierarzt